Le nom Bugsy peut désigner :
Bugsy Siegel (1906-1947), gangster américain ;
 Bugsy (1991), film de Barry Levinson sur la vie du précédent ;
 Bugsy Malone, titre original de Du rififi chez les mômes (1976), film de Alan Parker ;
Stomy Bugsy (1972-), rappeur et acteur français.